Sieker bezeichnet:

 Sieker (Bielefeld), einen Ortsteil von Bielefeld
 einen Familiennamen
 Hugo Sieker (1903–1979), deutscher Journalist, Schriftsteller und Publizist
 Jürgen Sieker (* 1949), deutscher Fotograf
 Susanne Sieker (* 1956), deutsche Rechtswissenschaftlerin

Siehe auch:
 Seeker